Pap Géza
 Pap Géza (1864–1934) főjegyző, ügyvéd, országgyűlési képviselő, felsőházi tag
 Pap Géza (1868–1960) ügyvéd, munkaügyi államtitkár, szociálpolitikus
 Pap Géza (1883–?) festőművész, grafikus
 Pap Géza (1901–1970) református lelkész, egyházi író
 Pap Géza (1920–2002) romániai magyar természettudós, meteorológus, főiskolai tanár
 Pap Géza (1942) vegyészmérnök
 Pap Géza (1954–2018) az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke (2000–2012)

Papp Géza
 Papp Géza (1908–1991) gimnáziumi nyelvtanár
 Papp Géza (1915–2013) zenetörténész
 Papp Géza (1977-) helytörténeti kutató, blogger